Henriette von der Pfalz ist der Name folgender Personen:

 Henriette Marie von der Pfalz (1626–1651), Prinzessin von der Pfalz, Titular-Pfalzgräfin bei Rhein und durch Heirat Gräfin von Mongatsch

siehe auch:
 Anna Henriette von Pfalz-Simmern (1648–1723), Titular-Pfalzgräfin bei Rhein aus der Linie Pfalz-Simmern und durch Heirat Fürstin von Condé
 Benedicta Henriette von der Pfalz (1652–1730), Titular-Pfalzgräfin bei Rhein aus der Linie Pfalz-Simmern und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Calenberg